Le château de Courcelles peut désigner les châteaux français suivant :

 Le château de Courcelles de Courcelles-sur-Vesle dans le département de l'Aisne ;
 Le château de Courcelles de Saint-Brice-Courcelles dans le département de la Marne ;
 Le château de Courcelles d'Aigneville dans le département de la Somme ;
 Le château de Courcelles de Presles dans le département du Val-d'Oise.
 Le château de Courcelles ou Courcelle de Gif-sur-Yvette, dans le département de l'Essonne.
 Le château de Courcelles de Montigny-lès-Metz, dans le département de la Moselle.

Voir aussi 

 Le Château de Courcelles-le-Roi à Courcelles-le-Roi, dans le département du Loiret.
 Le Château de Courcelles-le-Roy à Beaulieu-sur-Loire, dans le département du Loiret.